Pau Riera i Galtés, mestre d'obres modernista, amb nombroses obres a Igualada.
 Pau Riera i Sala (1908-1985), fundador i president d'Òmnium Cultural de 1968 a 1978.
 Pau Riera i Soler (Finals del s. XVIII-1864), impressor manresà.